Trattrice – curva geometrica
 Trattrice – sinonimo di trattore agricolo